Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2019 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 mei 2019 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Johanna Larsson kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Joelija Poetintseva uit Kazachstan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Sloveense Tamara Zidanšek in drie sets. Poetintseva wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens was als zesde geplaatst – zij strandde al in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse kwalificante Quirine Lemoine verloor haar openingspartij in het hoofdtoernooi, nadat zij met succes de kwalificaties had doorlopen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Demi Schuurs en Katarina Srebotnik hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Schuurs zou samenspelen met Anna-Lena Grönefeld – zij waren als tweede geplaatst, maar de Duitse meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af. Srebotnik vormde een team met de Amerikaanse Raquel Atawo – zij waren het derde reekshoofd en bereik­ten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Xu Yifan won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Sharon Fichman en Nicole Melichar in de match-tiebreak, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. De Canadese Dabrowski had daar­naast vier eerdere titels met andere partners; de Chinese Xu Yifan vijf.

De Belgische Kirsten Flipkens en Johanna Larsson uit Zweden waren het vierde reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 

* Toernooischema WTA

Neurenberg 2019
Neurenberg